Scheuba ist ein deutscher bzw. österreichischer Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Scheuba, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Siejba, Weiler im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Florian Scheuba (* 1965), österreichischer Schauspieler, Kabarettist, Buchautor und Moderator